Voyage au bout de la nuit peut faire référence à :
 Voyage au bout de la nuit, le premier roman de Céline, publié en 1932 ;
 Voyage au bout de la nuit, une émission littéraire diffusée sur Direct 8, puis sur D8.

Voir aussi